Sir (en llatí Syrus) era un esclau sirià que va ser portat a Roma al final de la república i va rebre el nom de la seva terra d'origen. Va cridar l'atenció des de jove, pels seus talents i va rebre la manumissió del seu amo, probablement un membre de la gens Clòdia. Llavors va prendre el nom de Publi Sir, pel seu patró i es va fer cèlebre com a mimògraf. Als esplèndids jocs fets per Juli Cèsar l'any 45 aC hi va participar amb tots els actors dramàtics de l'època.

El mencionen Sèneca, Aule Gel·li, i Macrobi. Va escriure una obra de la que es van extreure una sèrie de dites morals que van ser recollides en un llibre usat a les escoles. Una obra derivada d'aquest llibre encara es conserva amb el nom de Publii Syri Sententiae. Molts d'aquest proverbis són enginyosos i expressius, però tal com s'han conservat són clarament l'obra de diverses mans, encara que una bona part segurament són els originals de Sir. Petroni va conservar un fragment escrit per Sir, sobre la luxúria, format per 10 versos iàmbics.

Referències 

Gramàtics romans
Lliberts romans